New Tattoo («Новая татуировка») — восьмой студийный альбом американской хэви-метал-группы Mötley Crüe, изданный в 2000 году.

Об альбоме 
Незадолго до начала записи New Tattoo ударник группы Томми Ли горячо поспорил со своей женой Памелой Андерсон, что, в конечном итоге, привело к его тюремному заключению. Вслед за этим руководство Elektra Records расторгло 17-летний контракт с Mötley Crüe, вследствие чего группа была вынуждена сформировать собственный лейбл — Mötley Records. Во время своей отсидки Томми Ли принял решение покинуть коллектив и основать собственный проект. Он остался с Mötley Crüe на гастролях в поддержку Greatest Hits, но по окончании тура воплотил своё решение в жизнь, создав группу под названием Methods of Mayhem.

Запись New Tattoo началась в 1999 году, под руководством продюсера Майка Клинка. Место ударника занял давний друг Винса Нила Рэнди Кастилло, долгое время работавший ударником в группе Оззи Осборна. Коллектив поставил перед собой задачу вернуться к раннему, коммерчески успешному звучанию. Готовый материал Никки Сикс описал как продолжение альбома 1989 года Dr. Feelgood. Тем не менее, альбом не оправдал ожиданий. Он получил весьма сухие отзывы критиков, и был продан в количестве всего 203 000 экземпляров (по состоянию на апрель 2008 года). Незадолго до начала тура в поддержку записи Рэнди Кастилло тяжело заболел и его пришлось заменить ударницей группы Hole Самантой Мэлоуни. 26 марта 2002 года Кастилло умер.

Список композиций 

 Переиздание 2003 года

 Бонус-диск (Live in Salt Lake City)

 Демозаписи

Участники записи 
 Винс Нил — вокал
 Джеймс Майкл — гитара
 Никки Сикс — бас-гитара
 Рэнди Кастилло — ударные
 Саманта Мэлоуни — ударные (бонус-диск)

Чарты

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 New Tattoo на сайте Encyclopaedia Metallum

Альбомы Mötley Crüe